Dacia lehetséges jelentései:
 Dacia római provincia
 Dacia, autómárka
 Garat romániai falu Brassó megyében
 Dacia romániai falu Szatmár megyében
 Dacia Könyvkiadó